Па́трик Ра́ймер (; род. 10 декабря 1982, Миндельхайм, ФРГ) — немецкий хоккеист. Амплуа — нападающий. Игрок клуба «Нюрнберг Айс Тайгерс».

Карьера 
Раймер начал свою профессиональную карьеру в клубе оберлиги ESV Kaufbeuren в 2001 году. С этим клубом уже в следующем сезоне он вышел во вторую немецкую лигу. Отыграв три сезона за ESV Kaufbeuren, и став одним из лидеров команды, Раймер поднял планку своих выступлений и перешёл в клуб высшей немецкой лиги (DEL) ДЕГ Метро Старс. После нескольких неудачных сезонов он начал выходить на свой уровень бомбардира и уже в сезоне 2007/08 забил в регулярном чемпионате 19 голов в 45 играх, плюс в плей-офф ещё 7 голов. После этого сезона Раймер играл стабильно, за регулярный сезон набирал по 40-43 очков. В 2012 году перешёл в Нюрнберг Айс Тайгерс. В главную сборную Германии начал привлекаться только в 2010-2011 годах.

У Патрика есть младший брат Йохен, который тоже является профессиональным хоккеистом и играл несколько сезонов вместе с ним в клубах ESV Kaufbeuren и ДЕГ Метро Старс. Сейчас Йохен Раймер является вратарем клуба Ингольштадт.

В составе национальной сборной Германии участник чемпионата мира 2011. Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018.

11 апреля 2018 года завершил карьеру в сборной Германии.

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Дюссельдорф»
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года